Boniewo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Boniewo 
 Boniewo – wieś w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Fajsławice
 Boniewo – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim
 Boniewo – wąskotorowa stacja kolejowa w Boniewie, w gminie Boniewo, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Linia kolejowa Boniewo – Krośniewice